Schmidt-Kessel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Schmidt-Kessel (1929–2021), deutscher Bundesrichter
 Martin Schmidt-Kessel (* 1967), deutscher Jurist und Hochschullehrer